Brunt ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Rifka Brunt (* 1970), US-amerikanische Schriftstellerin
 Chris Brunt (* 1984), nordirischer Fußballspieler
 David Brunt (1886–1965), britischer Meteorologe
 Katherine Sciver-Brunt (* 1985), englische Cricketspielerin
 Maureen Brunt (* 1982), US-amerikanische Curlerin
 Natalie Sciver-Brunt (* 1993), englische Cricketspielerin
 Peter Brunt (1917–2005), britischer Althistoriker

Siehe auch
 Brunt Basin in der Antarktis
 Brunt-Eisfälle in der Antarktis
 Brunt-Schelfeis in der Antarktis